Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za sezonu 1980./81. je osvojila momčad Zagreb.

Poredak

Izvori 
 Prošlo je 30 godina... : 1954-1984.: Ragbi savez Jugoslavije, Split, 1985.
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1981